Joke (voornaam), een voornaam
 Joke (lied), liedje van Jan De Wilde